Соревнования в масс-старте на 12,5 км среди женщин на чемпионате мира 2021 по биатлону в словенской Поклюке прошли 21 февраля.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Официальный сайт
 Стартовый протокол
 Итоговый протокол
Чемпионат мира по биатлону 2021